Vendelin Jurion (1806-1892), avocat, juriste et homme politique luxembourgeois ;
 Floribert Jurion (1904-1977), ingénieur agronome belge ;
 Jef Jurion (1937-), joueur de football belge ;
 Joël Jurion (1975-), dessinateur de bande dessinée français.